50 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 7 sierpnia, a finał 8 sierpnia.

W tej konkurencji wzięły udział 64 pływaczki z 56 krajów.

Złoty medal zdobyła Szwedka Sarah Sjöström. Srebro wywalczyła Jeanette Ottesen z Danii, a brąz Chinka Lu Ying.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:54.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:45.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:32.

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015